Лев Аронович Сена (Лейб-Иегуда бен Аарон-Зелик Сена, 15 (28) декабря 1907, Вильно — 15 декабря 1996, Санкт-Петербург) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор, почётный член Российской академии естественных наук (РАЕН), Почётный Соросовский профессор (1995), один из основоположников авторской песни.

Биография 
Родился в Вильно 28 декабря 1907 года. Отец Арон Лейбович Сена работал репетитором по математике, русскому языку и латыни. Мать — домохозяйка. Семья жила на Кавказской улице, дом № 10. В 1915 году семья переезжает в Петроград.

После окончания школы в 1923 году Лев Аронович попал в число трёхсот выпускников, которых Петроградский губернский отдел народного образования направил по рекомендации директоров школ без экзаменов в высшие учебные заведения.

В 1930 году Сена окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности «экспериментальная физика» и остался работать в нём, пройдя путь от преподавателя физики (1929—1930 гг.), ассистента (1930—1938 гг.), доцента (1938—1948 гг.) до профессора (1948—1949 гг.).

Ещё будучи студентом, 20 октября 1929 года в том же Ленинградском политехническом институте начал преподавательскую деятельность, которой занимался до конца жизни.

Осенью 1933 года Льва Ароновича пригласил на работу в свою лабораторию член-корреспондент АН СССР Дмитрий Аполлинариевич Рожанский, под руководством которого Сена начинал исследования в области физики низкотемпературной плазмы.

В дальнейшем эта работа послужила основой его кандидатской диссертации на тему «Энергия положительных ионов в плазме газового разряда», защищённой в 1938 году.

В 1939 году Сена начал работать доцентом на вновь организованной кафедре технической электроники Политехнического института, а осенью 1940 года после смерти основателя кафедры П. С. Тартаковского возглавил её в качестве исполняющего обязанности заведующего.

Всю блокаду Лев Аронович проработал в Ленинграде. Будучи откомандированным в Лентрамвай, участвовал в восстановлении трамвайных подстанций (Центральной («Комсомольской»), Клинской, Некрасовской, Лесной), без чего был бы невозможен пуск блокадного трамвая (сначала грузового — 7 марта 1942 года, а затем, 15 апреля — пассажирского). Сохранились воспоминания о проделанной работе по восстановлению подстанций. До конца жизни сохранил тёплые отношения с блокадными трамвайщиками.

В сентябре 1943 года прочитал первую после возобновления работы вузов лекцию в ЛИИЖТе (институте инженеров железнодорожного транспорта), где во время войны заведовал кафедрой физики. В этом же году участвовал в качестве оппонента в работе диссертационного совета по защите кандидатской диссертации Н.М. Рейнова.

Докторскую диссертацию на тему «Взаимодействие и движение заряженных частиц в газе» защитил в 1947 году. 24 марта 1948 года ВАК присвоила Л. А. Сена учёную степень доктора физико-математических наук.

В 1951 году на Льва Сена, а также В. Е. Скобелева и Я. С. Галлая было заведено дело по статьям 58-10 ч.1 и 58-11 УК РСФСР. В июле 1951 года Сена, Скобелев и Галлай были арестованы. 16 февраля 1952 года Л. А. Сена был осуждён на 10 лет лагерей с последующим поражением в правах на 5 лет.

В заключении Сена работал в тюремном КБ ракетной техники в Москве. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 22 августа 1953 года отменило приговор в отношении Л. А. Сена, В. Е. Скобелева и Я. С. Галлая «…за прекращением дела производством». Из заключения Сена был освобождён только 8 октября 1953 года, а справку Верховного суда СССР о реабилитации получил 14 ноября 1990 года.

С сентября 1954 года по февраль 1962 года он заведовал кафедрой физики Ленинградского высшего военно-морского ордена Ленина инженерного училища им. Дзержинского. С февраля 1962 года заведовал кафедрой физики Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича.

В 1965 году Лев Аронович Сена принял приглашение занять должность профессора кафедры физики Ленинградского горного института им. Плеханова с одновременным открытием лаборатории, научным руководителем которой он оставался до самой кончины.

Научные достижения 
Лев Сена известен как автор одноимённого эффекта в низкотемпературной плазме (открытие внесено в Государственный реестр открытий СССР). Эффект состоит в переносе заряда в результате резонансной перезарядки, когда упругое рассеяние иона на атоме отсутствует.

В 1931 году совместно с Яковом Зельдовичем опубликовал совместную работу в журнале на немецком языке «Physikalishe Zeitschrift der Sovjetunion».

Всего же у Л. А. Сена вышло более 200 научных статей, 2 монографии, 6 книг и множество методических пособий.

У Льва Сена было множество учеников, в том числе директор ФИАН академик Геннадий Андреевич Месяц, Б. М. Смирнов, Г. Н. Фурсей, Ю. Д. Хромой, литовец Л. И. Праневичус, украинцы Б. М. Палюх и В. И. Чигинь, азербайджанцы Ш. Аскеров, Н. Мамедов и Д. Насруллаев, австриец И. Миттерауер и многие другие.

Официально научная школа Льва Сена составляет 2 доктора и 15 кандидатов наук.

Авторская песня 
В середине 1930-х годов Лев Сена увлёкся альпинизмом. Несколько раз он ездил в альплагеря на Кавказ. Именно там, в Домбае на «Поляне ЛИИ» (Ленинградского индустриального института — так назывался одно время Политехнический) Лев Сена сочинил знаменитую «Холодную ночёвку» («Сижу и целу ночь страдаю…») — альпинистскую песню, с которой, по признанию многих, началась история авторской песни в Советском Союзе.

Труды 
 
Сена, Лев Аронович. Столкновения электронов и ионов с атомами газа [Текст] / Л. А. Сена. - Ленинград ; Москва : Гостехиздат, 1948 (Л. : тип. им. Евг. Соколовой). - 215 с. : ил.; 20 см. - (Современные проблемы физики/ Под общ. ред. акад. С. И. Вавилова и др.).

Сена, Лев Аронович. Сборник вопросов и задач по физике : [Для вузов] / Л. А. Сена. - М. : Высш. шк., 1986. - 236,[3] с. : ил.; 22 см.

Примечания

Ссылки 
 Профессор Лев Аронович Сена

Физики России
Физики СССР
Репрессированные в СССР
Физики XX века
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета